Altenberg puede referirse a:
 Altenberg (Sajonia), ciudad del estado federado de Sajonia, en Alemania.
 Peter Altenberg, escritor y poeta vienés.